Мороз, Николай:
 Мороз, Николай Кириллович (1921—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Мороз, Николай Никифорович (1924—1971) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Мороз, Николай Степанович (1924—1989) — полный кавалер ордена Славы.